Konstantinow oder Konstantinowa (weibliche Form) bzw. Konstantinov ist der Familienname folgender Personen:

 Aleko Konstantinow (1863–1897), bulgarischer Schriftsteller
 Aljona Jewgenjewna Konstantinowa (* 1990), russische Schauspielerin
 Boris Pawlowitsch Konstantinow (1910–1969), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Fjodor Wassiljewitsch Konstantinow (1901–1991), sowjetischer Philosoph und Gesellschaftswissenschaftler 
 Georgi Konstantinow (* 1943), bulgarischer Schriftsteller
 Irina Konstantinowa-Bontemps (* 1976), bulgarische Windsurferin 
 Jekaterina Igorewna Konstantinowa (* 1995), russische Shorttrackerin
 Kasimir Popkonstantinow (* 1942), bulgarischer Wissenschaftler

 Plamen Konstantinow (* 1973), bulgarischer Volleyballspieler
 Radoslaw Konstantinow (* 1983), bulgarischer Radrennfahrer
 Stanislawa Andrejewna Konstantinowa (* 2000), russische Eiskunstläuferin
 Vitali Konstantinov (* 1963), deutscher Künstler und Buchillustrator
 Wenzeslaw Konstantinow (1940–2019), bulgarischer Schriftsteller und Übersetzer
 Witali Wiktorowitsch Konstantinow (* 1949), sowjetischer Ringer

Siehe auch:
 Konstantynów